Зюдев (остров, Россия)
 Зюдев (остров, Казахстан)